Brazilië:
Portalegre (Rio Grande do Norte)
Portugal:
Portalegre (district)
Portalegre (stad)